Которово — название населённых пунктов:

Россия 
 Которово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Которово — село в Касимовском районе Рязанской области.